przedwiośnie – uzupełniająca pora roku w przyrodzie
 Przedwiośnie – powieść Stefana Żeromskiego
 Przedwiośnie – film z 1928 r., reż. Henryk Szaro
 Przedwiośnie – spektakl telewizyjny z 1981 r., reż. Wojciech Solarz
 Przedwiośnie – film na podstawie powieści Stefana Żeromskiego, w reżyserii Filipa Bajona
 Przedwiośnie – serial telewizyjny z 2002 roku
 Przedwiośnie – album ze ścieżką dźwiękową z muzyką Michała Lorenca z 2001 roku
 Przedwiośnie – kino mieszczące się niegdyś przy ulicy Stefana Żeromskiego 74/76 w Łodzi
 Przedwiośnie – struktury młodzieżowe partii Wiosna
 Przedwiośnie – obraz olejny polskiego malarza Ferdynanda Ruszczyca